Шольский:

 Шольский, Владимир Борисович (род. 1985) — российский спортсмен, пауэрлифтер.
 Шольский район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской и Вологодской областей РСФСР.